Янис Тимма (; род. 2 июля 1992 год, Краслава, Латвия) — латвийский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис».

Карьера 

Тимма начал играть в баскетбол в своём родном городе Краслава, но в возрасте 15 лет переехал в Ригу, где присоединился к молодёжной академии «АСК Рига».

В 2011 году перешёл в баскетбольный клуб «Лиепаяс Лаувас». С 2012 года - игрок «Вентспилс». В апреле 2013 года он привёл «Вентспилс» к победе в Балтийской баскетбольной лиге, став MVP того турнира.

В свой второй сезон в «Вентспилсе» Тимма с одноклубниками стали чемпионами Латвии, а Янис был назван самым ценным игроком плей-офф.

28 июля 2014 года подписал контракт с клубом ВЭФ (Рига), в составе которого ему предстояло играть в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. По итогам сезона он был назван лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ, а его команда выиграла чемпионат Латвии. Тимма провёл 58 игр по ходу сезона во всех соревнованиях, и набирал в среднем 12,6 очков за игру.

30 июня 2015 года Тимма подписал двухлетний контракт с Санкт-Петербургским «Зенитом», в составе которого стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ 2015/2016.

НБА 
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на Драфт НБА 2013 года. Был выбран последним, под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис».

24 июня 2015 года Мемфис Гриззлис передали права на Тимму «Орландо Меджик» в обмен на Люка Риднура.

БК Химки 
Летом 2019 года подписал 2-летний контракт с клубом «Химки».

В сезоне 2020/2021 у клуба начались финансовые проблемы, а как следствие ухудшение результатов и увольнение главного тренера клуба  Римаса Куртинайтиса. Игровое время и доверие к игроку с приходом Андрея Мальцева, сократилось. Это вылилось в скандал, за месяц до истечения контракта с «Химками». Основная причина — несогласие с решением главного тренера. Игрок ушёл в раздевалку перед началом игры с «Зелёна-Гурой» в Единой лиге ВТБ (28 февраля), когда понял, что не попал в стартовую пятёрку. Тренировки клуба он больше не посещал.

«— Есть ли какая-то ясность по статусу Тиммы? В этой ситуации всё понятно, — отметил «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Он покинул расположение клуба. Мы же продолжили двигаться дальше. У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат. Несмотря на все трудности».

Агент игрока подтвердил эту информацию, а Тимма больше не появлялся на тренировках «Химок».

Карьера в сборной 
В составе юниорской сборной Латвии Тимма стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 2010. В составе сборной Латвии Тимма дебютировал в 2013 году.

Личная жизнь 
Бывшая жена - Сана Тимма (свадьба состоялась в 2016 году спустя шесть лет отношений). 25 июня 2018 года у пары родился сын Кристиан. В ноябре 2019 года супруги развелись. 

Летом 2019 стало известно о связи Тиммы с российской певицей Анной Седоковой. Свадьба Тиммы и Седоковой состоялась 6 сентября 2020 года.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Балтийской баскетбольной лиги: 2012/2013
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2018/2019
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Чемпион Латвии (2): 2013/2014, 2014/2015
  Серебряный призёр чемпионата России: 2018/2019
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2015/2016

Сборная Латвии 
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2010

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Латвии
Игроки БК АСК Рига
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Лиепаяс Лаувас»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК УНИКС
Игроки «Лейкленд Мэджик»
Игроки сборной Латвии по баскетболу